Le mot Jesús Castro peut signifier : 
Jesús Castro Balbi, un guitariste et musicologue franco-péruvien.
Jesús Castro (football), un footballeur mexicain qui jouait évoluait en tant que milieu de terrain.
Jesús Castro (acteur) (1993-), un acteur espagnol